Rincker bezeichnet:

 Glocken- und Kunstgießerei Rincker in Sinn, Hessen
 Philipp Rincker (1795–1868), deutscher Glockengießer und nassauischer Politiker

Siehe auch:
 Rinker